Белмор има више значења:
 Белмор (Њујорк)
 Белмор (Охајо)